Gustave Eiffel, een Franse architect/constructeur, en gebouwen van gemaakt door hem:
 Eiffeltoren, een toren in Parijs
 Passerelle Eiffel, een spoorbrug in Bordeaux
Eiffel (film), een Franse film uit 2021 over Gustave Eiffel
 Eiffelgebouw, monumentaal fabrieksgebouw in Maastricht
 Eiffel 65, een Italiaanse dance-act
 Eiffel (programmeertaal)
 Eiffel (bedrijf), een Nederlands bedrijf
Zie ook:
 Eifel, een streek in Duitsland